Die hier dargestellte Systematik der Schlangen listet alle Taxa der Schlangen (Serpentes) bis auf Gattungsebene auf. Die Systematik der Schlangen ist noch Gegenstand der Forschung und ändert sich entsprechend neueren Erkenntnissen noch häufig. Hier wird die Systematik entsprechend der Reptile Database wiedergegeben, die auch neuere genetische Untersuchungen mit einbezieht. Die folgenden Kladogramme zeigen die wahrscheinlichen Verwandtschaftsbeziehungen der Überfamilien und Familien innerhalb der Schlangen.

Systematik der Schlangen nach Pyron et al. (2013):

Systematik der Nattern- und Vipernartigen nach Zaher et al. (2019):

In die folgenden Taxa ordnet die Reptile Database zum Stand vom 25. Dezember 2022 insgesamt 4038 einzelne Arten.

Überfamilie Acrochordoidea

Familie Acrochordidae 
 Warzenschlangen (Acrochordus)

Überfamilie Uropeltoidea s. l.

Familie Anomochilidae 
 Wühlschlangen (Anomochilus)

Familie Cylindrophiidae 

 Walzenschlangen (Cylindrophis)

Familie Schildschwänze (Uropeltidae) 
 Melanophidium
 Platyplectrurus
 Plectrurus
 Pseudoplectrurus
 Rhinophis
 Teretrurus
 Uropeltis

Überfamilie Pythonoidea s. l.

Familie Spitzkopfpythons (Loxocemidae) 
 Spitzkopfpython (Loxocemus)

Familie Pythons (Pythonidae) 

 Südpythons (Antaresia)
 Papuapython (Apodora)
 Schwarzkopfpythons (Aspidites)
 Bothrochilus
 Leiopython
 Wasserpythons (Liasis)
 Malayopython
 Rautenpythons (Morelia)
 Oenpellipython (Nyctophilopython)
 Eigentliche Pythons (Python)
 Amethystpythons (Simalia)

Familie Xenopeltidae 
 Xenopeltis

Überfamilie Boaartige (Booidea)

Familie Boas (Boidae)

Unterfamilie Boaschlangen (Boinae) 
 Boas (Boa)
 Chilabothrus
 Hundskopfboas (Corallus)
 Schlankboas (Epicrates)
 Anakondas (Eunectes)

Unterfamilie Zwergboas (Ungaliophiinae) 
 Exiliboa
 Bananenboas (Ungaliophis)

Unterfamilie Erycinae 

 Sandboas (Eryx)

Unterfamilie Erdpythons (Calabariinae) 
 Erdpython (Calabaria)

Unterfamilie Candoiinae 
 Pazifik-Boas (Candoia)

Unterfamilie Madagaskarboas (Sanziniinae) 
 Madagaskarboas (Acrantophis)
 Sanzinia

Unterfamilie Charininae 
 Charina
 Lichanura

Überfamilie Colubroidea

Familie Nattern (Colubridae)

Unterfamilie Ahaetullinae 

 Peitschennattern (Ahaetulla)
 Schmuckbaumnattern (Chrysopelea)
 Bronzenattern (Dendrelaphis)
 Dryophiops
 Proahaetulla

Unterfamilie Zwergschlangen (Calamariinae) 

 Eigentliche Zwergschlangen (Calamaria)
 Calamorhabdium
 Collorhabdium
 Etheridgeum
 Gebirgszwergnattern (Macrocalamus)
 Zwergwühlnattern (Pseudorabdion)
 Rabdion

Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae) 

 Aeluroglena
 Aprosdoketophis
 Archelaphe
 Argyrogena
 Arizonanattern (Arizona)
 Bamanophis
 Nordamerikanische Rattennattern (Bogertophis)
 Nachtbaumnattern (Boiga)
 Cemophora
 Chapinophis
 Chironius
 Coelognathus
 Zornnattern (Coluber)
 Conopsis
 Glattnattern (Coronella)
 Crotaphopeltis
 Afrikanische Eierschlangen (Dasypeltis)
 Waldnattern (Dendrophidion)
 Dipsadoboa
 Dispholidus
 Dolichophis
 Drymarchon
 Rennnattern (Drymobius)
 Drymoluber
 Eirenis
 Kletternattern (Elaphe)
 Euprepiophis
 Hakennasennattern (Ficimia)
 Geagras
 Falsche Kletternattern (Gonyosoma)
 Mexikanische Hakennasennattern (Gyalopion)
 Hapsidophrys
 Hemerophis
 Hemorrhois
 Hierophis
 Königsnattern (Lampropeltis)
 Leptodrymus
 Dünnschlangen (Leptophis)
 Liopeltis
 Wolfszahnnattern (Lycodon)
 Schnauzennattern (Lytorhynchus)
 Macroprotodon
 Masticophis
 Mastigodryas
 Meizodon
 Mopanveldophis
 Muhtarophis
 Kukrinattern (Oligodon)
 Oocatochus
 Grasnattern (Opheodrys)
 Oreocryptophis
 Orientocoluber
 Spitznattern (Oxybelis)
 Palusophis
 Amerikanische Kletternattern (Pantherophis)
 Persiophis
 Philothamnus
 Phrynonax
 Phyllorhynchus
 Gopher-, Kiefern- und Bullennattern (Pituophis)
 Platyceps
 Pseudelaphe
 Pseudoficimia
 Asiatische Rennnattern (Ptyas)
 Rhamnophis
 Rhinobothryum
 Rhinocheilus
 Rhynchocalamus
 Salvadora
 Scaphiophis
 Scolecophis
 Senticolis
 Simophis
 Nordamerikanische Bodenschlangen (Sonora)
 Spalerosophis
 Spilotes
 Stegonotus
 Stenorrhina
 Symphimus
 Sympholis
 Schwarzkopfnattern (Tantilla)
 Tantillita
 Katzennattern (Telescopus)
 Vogelnattern (Thelotornis)
 Schwarze Baumschlangen (Thrasops)
 Toxicodryas
 Lyraschlangen (Trimorphodon)
 Wallaceophis
 Wallophis
 Xenelaphis
 Xyelodontophis
 Zamenis

Unterfamilie Dipsadinae 

 Adelphicos
 Adelphostigma
 Alsophis
 Amastridium
 Amnesteophis
 Amnisiophis
 Apographon
 Apostolepis
 Arcanumophis
 Arrhyton
 Atractus
 Baliodryas
 Boiruna
 Borikenophis
 Caaeteboia
 Calamodontophis
 Caraiba
 Wurmnattern (Carphophis)
 Cenaspis
 Cercophis
 Chersodromus
 Chlorosoma
 Mussuranas (Clelia)
 Coniophanes
 Conophis
 Contia
 Coronelaps
 Crisantophis
 Cryophis
 Cubophis
 Ringhalsnattern oder Halsbandnattern (Diadophis)
 Diaphorolepis
 Dibernardia
  Dickkopfnattern oder Schneckensauger (Dipsas)
 Ditaxodon
 Drepanoides
 Dryophylax
 Echinanthera
 Elapomorphus
 Emmochliophis
 Enuliophis
 Enulius
 Falsche Korallenottern (Erythrolamprus)
 Eutrachelophis
 Farancia
 Galvarinus
 Geophis
 Gomesophis
 Haitiophis
 Helicops
 Hakennasennattern (Heterodon)
 Hydrodynastes
 Hydromorphus
 Hydrops
 Nachtschlangen (Hypsiglena)
 Hypsirhynchus
 Ialtris
 Riemennattern oder Riesennattern (Imantodes)
 Incaspis
 Katzenaugennattern (Leptodeira)
 Lioheterophis
 Lygophis
 Magliophis
 Manolepis
 Mesotes
 Mussurana
 Kaffeeschlangen (Ninia)
 Nothopsis
 Omoadiphas
 Oxyrhopus
 Paraphimophis
 Phalotris
 Philodryas
 Phimophis
 Plesiodipsas
 Pliocercus
 Pseudalsophis
 Pseudoboa
 Pseudoeryx
 Pseudoleptodeira
 Psomophis
 Ptychophis
 Rhachidelus
 Rhadinaea
 Rhadinella
 Rhadinophanes
 Rodriguesophis
 Saphenophis
 Südamerikanische Schneckennattern (Sibon)
 Siphlophis
 Sordellina
 Stichophanes
 Synophis
 Tachymenis
 Tachymenoides
 Taeniophallus
 Tantalophis
 Thamnodynastes
 Thermophis
 Tomodon
 Tretanorhinus
 Trimetopon
 Tropidodipsas
 Tropidodryas
 Uromacer
 Urotheca
 Haubennattern (Xenodon)
 Xenopholis
 Xenoxybelis
 Zonateres

Unterfamilie Grayiinae 
 Grayia

Unterfamilie Wassernattern (Natricinae) 

 Afronatrix
 Amphiesma
 Amphiesmoides
 Anoplohydrus
 Aspidura
 Atretium
 Blythia
 Clonophis
 Fowlea
 Haldea
 Hebius
 Helophis
 Herpetoreas
 Hydrablabes
 Hydraethiops
 Iguanognathus
 Isanophis
 Limnophis
 Liodytes
 Natriciteres
 Europäische Wassernattern (Natrix)
 Amerikanische Schwimmnattern (Nerodia)
 Opisthotropis
 Paratapinophis
 Pseudagkistrodon
 Krabbennattern (Regina)
 Rhabdophis
 Rhabdops
 Smithophis
 Storeria
 Strumpfbandnattern (Thamnophis)
 Trachischium
 Trimerodytes
 Tropidoclonion
 Australische Kielschlangen (Tropidonophis)
 Virginia
 Xenochrophis

Unterfamilie Pseudoxenodontinae 
 Plagiopholis
 Pseudoxenodon

Unterfamilie Sibynophiinae 
 Colubroelaps
 Scaphiodontophis
 Sibynophis

Aktuell in keine Unterfamilie eingeordnet 
 Buhoma
 Elapoidis
 Gongylosoma
 Lycognathophis
 Oreocalamus
 Tetralepis

Überfamilie Elapoidea

Familie Erdvipern (Atractaspididae)

Unterfamilie Aparallactinae 
 Amblyodipsas
 Aparallactus
 Chilorhinophis
 Hypoptophis
 Macrelaps
 Poecilopholis
 Polemon
 Xenocalamus

Unterfamilie Atractaspidinae 
 Atractaspis
 Homoroselaps

Familie Cyclocoridae 

 Cyclocorus
 Hologerrhum
 Levitonius
 Myersophis
 Oxyrhabdium

Familie Lamprophiidae 

 Alopecion
 Boaedon
 Bofa (mit nur einer Art Bofa erlangeri)
 Bothrolycus
 Bothrophthalmus
 Chamaelycus
 Dendrolycus
 Gonionotophis
 Gracililima
 Hormonotus
 Inyoka
 Hausschlangen (Lamprophis)
 Limaformosa
 Lycodonomorphus
 Wolfsnattern (Lycophidion)
 Mehelya
 Montaspis
 Pseudoboodon

Familie Micrelapidae 
 Brachyophis
 Micrelaps

Familie Prosymnidae 
 Prosymna

Familie Psammophiidae 

 Zwerg-Schnabelnasennatter (Dipsina)
 Rindennattern (Hemirhagerrhis)
 Kladirostratus
 Eidechsennattern (Malpolon)
 Mimophis
 Sandrennnattern (Psammophis)
 Schafstecher (Psammophylax)
 Schnabelnasennattern (Rhamphiophis)

Familie Pseudaspididae 
 Psammodynastes
 Maulwurfsnatter (Pseudaspis)
 Westliche Kielschlange (Pythonodipsas)

Familie Pseudoxyrhophiidae 

 Alluaudina
 Amplorhinus
 Brygophis
 Compsophis
 Ditypophis
 Dromicodryas
 Afrikanische Schneckenfresser (Duberria)
 Elapotinus
 Heteroliodon
 Ithycyphus
 Blattnasennattern (Langaha)
 Madagassische Hakennasennattern (Leioheterodon)
 Liophidium
 Liopholidophis
 Lycodryas
 Madagascarophis
 Micropisthodon
 Pararhadinaea
 Parastenophis
 Phisalixella
 Pseudoxyrhopus
 Thamnosophis

Familie Giftnattern (Elapidae)

Unterfamilie Elapinae 
 Scheinkobras (Aspidelaps)
 Kraits (Bungarus)
 Calliophis
 Mambas (Dendroaspis)
 Afrikanische Strumpfbandottern (Elapsoidea)
 Hemachatus
 Hemibungarus
 Micruroides
 Korallenottern (Micrurus)
 Echte Kobras (Naja)
 Ophiophagus
 Waldkobras (Pseudohaje)
 Sinomicrurus
 Wüstenkobras (Walterinnesia)

Terrestrische Giftnattern Australasiens werden in der Regel der Unterfamilie der Hydrophiinae zugeordnet.

Unterfamilie Seeschlangen (Hydrophiinae) 

 Aipysurus
 Schildkrötenköpfige Seeschlangen (Emydocephalus)
 Ephalophis
 Hydrelaps
 Ruderschlangen (Hydrophis)
 Parahydrophis

Terrestrische Hydrophiinae Australasiens:

 Todesottern (Acanthophis)
 Antaioserpens
 Aspidomorphus
 Australische Kupferköpfe (Austrelaps)
 Brachyurophis
 Cacophis
 Cryptophis
 Demansia
 Denisonia
 Drysdalia
 Echiopsis
 Elapognathus
 Furina
 Hemiaspis
 Hoplocephalus
 Loveridgelaps
 Micropechis
 Neelaps
 Tigerottern (Notechis)
 Ogmodon
 Taipane (Oxyuranus)
 Parapistocalamus
 Paroplocephalus
 Schwarzottern (Pseudechis)
 Braunschlangen (Pseudonaja)
 Rhinoplocephalus
 Salomonelaps
 Simoselaps
 Suta
 Neuguinea-Waldottern (Toxicocalamus)
 Tropidechis
 Vermicella

Unterfamilie Laticaudinae 
 Plattschwänze, Seekraits (Laticauda)

Überfamilie Blindschlangenartige (Scolecophidia)

Familie Amerikanische Blindschlangen (Anomalepididae) 

 Anomalepis
 Helminthophis
 Liotyphlops
 Typhlophis

Familie Gerrhopilidae 
 Cathetorhinus
 Gerrhopilus

Familie Schlankblindschlangen (Leptotyphlopidae, Glauconiidae)

Unterfamilie Leptotyphlopinae 
 Epacrophis
 Leptotyphlops
 Myriopholis
 Namibiana

Unterfamilie Epictinae 
 Epictia
 Habrophallos
 Mitophis
 Rena
 Rhinoguinea
 Rhinoleptus
 Siagonodon
 Tetracheilostoma
 Tricheilostoma
 Trilepida

Familie Blindschlangen (Typhlopidae)

Unterfamilie Afrotyphlopinae 
 Afrotyphlops
 Letheobia
 Rhinotyphlops

Unterfamilie Asiatyphlopinae 

 Acutotyphlops
 Anilios
 Argyrophis
 Cyclotyphlops
 Grypotyphlops
 Südasiatische Blindschlangen (Indotyphlops)
 Malayotyphlops
 Ramphotyphlops
 Sundatyphlops
 Xerotyphlops

Unterfamilie Madatyphlopinae 
 Madatyphlops

Unterfamilie Typhlopinae 
 Amerotyphlops
 Antillotyphlops
 Cubatyphlops
 Typhlops

Familie Xenotyphlopidae 
 Xenotyphlops

Aktuell in keine Überfamilie eingeordnet

Familie Aniliidae 
 Korallenrollschlange (Anilius)

Familie Bolyerschlangen (Bolyeriidae) 

 Bolyeria
 Casarea

Familie Wassertrugnattern (Homalopsidae) 

 Bitia
 Brachyorrhos
 Calamophis
 Cantoria
 Cerberus
 Dieurostus
 Djokoiskandarus
 Enhydris
 Erpeton
 Ferania
 Fordonia
 Gerarda
 Gyiophis
 Heurnia
 Homalophis
 Homalopsis
 Hypsiscopus
 Karnsophis
 Kualatahan
 Mintonophis
 Miralia
 Myanophis
 Myron
 Myrrophis
 Phytolopsis
 Pseudoferania
 Raclitia
 Subsessor
 Sumatranus

Familie Pareidae 
 Unterfamilie Pareidae
 Aplopeltura
 Asthenodipsas
 Pareas
 Unterfamilie Xylophiinae
 Xylophis

Familie Erdboas (Tropidophiidae) 

 Trachyboa
 Tropidophis

Familie Vipern (Viperidae)

Unterfamilie Azemiopinae 
 Fea-Vipern (Azemiops)

Unterfamilie Grubenottern (Crotalinae) 

 Dreieckskopfottern (Agkistrodon)
 Springende Lanzenottern (Atropoides)
 Palmlanzenottern (Bothriechis)
 Bothrocophias
 Amerikanische Lanzenottern (Bothrops)
 Malayische Mokassinottern (Calloselasma)
 Berggrubenottern (Cerrophidion)
 Craspedocephalus
 Klapperschlangen (Crotalus)
 Chinesische Nasenottern (Deinagkistrodon)
 Garthius
 Gloydius
 Ceylon-Nasenottern (Hypnale)
 Buschmeister (Lachesis)
 Metlapilcoatlus
 Mixcoatlus
 Mexikanische Horn-Lanzenottern (Ophryacus)
 Ovophis
 Hakennasen-Lanzenottern (Porthidium)
 Protobothrops
 Zwergklapperschlangen (Sistrurus)
 Bambusottern (Trimeresurus)
 Tempelottern (Tropidolaemus)

Unterfamilie Echte Vipern (Viperinae) 

 Buschvipern (Atheris)
 Puffottern (Bitis)
 Krötenvipern (Causus)
 Afrikanische Hornvipern (Cerastes)
 Orientalische Vipern (Daboia)
 Sandrasselottern (Echis)
 MacMahon-Vipern (Eristicophis)
 Großvipern (Macrovipera)
 Ostafrikanische Bergottern (Montatheris)
 Bergottern (Montivipera)
 Sumpfvipern (Proatheris)
 Trughornvipern (Pseudocerastes)
 Echte Ottern (Vipera)

Familie Höckernattern (Xenodermidae) 

 Achalinus
 Fimbrios
 Parafimbrios
 Paraxenodermus
 Stoliczkia
 Xenodermus

Familie Stachelkiefernattern (Xenophidiidae) 
 Xenophidion

Literatur 
Die hier vorgestellte Systematik basiert hauptsächlich auf den folgenden Publikationen:

 
 
 
 
 Hussam Zaher, Robert W. Murphy, Juan Camilo Arredondo, Roberta Graboski, Paulo Roberto Machado-Filho, Kristin Mahlow, Giovanna G. Montingelli, Ana Bottallo Quadros, Nikolai L. Orlov, Mark Wilkinson, Ya-Ping Zhang, Felipe G. Grazziotin (2019): Large-scale molecular phylogeny, morphology, divergence-time estimation, and the fossil record of advanced caenophidian snakes (Squamata: Serpentes). PLOS ONE, Mai 10, 2019. doi: 10.1371/journal.pone.0216148

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Schlangenarten
 Systematik des Tierreiches
 Systematik der Reptilien

Schlangen
 Systematik